Tutico é uma gravadora da Croácia. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Croácia
Membros da IFPI